Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Empire Slovak Open 2014 nastoupilo šestnáct párů. Obhájcem titulu byla česko-bosenská dvojice Renata Voráčová a Mervana Jugićová-Salkićová, která do turnaje nezasáhla. Titul získal druhý nasazený pár Stephanie Vogtová a Čeng Saj-saj.

Nasazení párů 
  Julia Bejgelzimerová /  Renata Voráčová(semifinále)
  '''Stephanie Vogtová /  Čeng Saj-saj (vítězky)
  Ioana Raluca Olaruová /  Olivia Rogowská (3. kolo)  Vesna Doloncová /  Aleksandra Krunićová (čtvrtfinále)''

Pavouk

Externí odkazy 
 Los ženské čtyřhry Empire Slovak Open 2014  na stránce Mezinárodní tenisové federace

Empire Slovak Open
Tenisové turnaje na Slovensku
Ženský okruh ITF 2014